Normanby est un nom de plusieurs lieux, notamment en Angleterre et en Australie.

Toponymie 
 Normanby (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
 Normanby est une ville de sud de l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande